Архиепископ Макарий Кучин (ум. 24 июля 1635, Тобольск) — архиепископ Сибирский и Тобольский, миссионер.

Биография 
Родился в Костромской губернии.

С 1618 года был настоятелем Костромского Богоявленского монастыря.

В 1620 году был назначен членом Комиссии для расследования чудес, совершавшихся при гробе основателя Чухломского Городецкого монастыря преподобного Авраамия Галичского († 1375).

19 декабря 1624 года хиротонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан архиепископа. Прибыл в епархию в 1625 году.

Заботился о пополнении священнических кадров епархии, окрестил мансийских князей Алачевых.

Преосвященный Макарий — архипастырь благостный, кроткий и молитвенный, распространитель Православия в Восточной Сибири. Первый на Руси выступил с проповедью против торга женщинами.

Скончался 24 июля 1635 года. Погребен в Тобольском соборе 31 мая 1636 года, то есть спустя почти год после смерти. Погребение совершал новоприбывший Тобольский архиепископ Нектарий (Теляшин), так как погребение иерарха могло совершаться только иерархом.

Ссылки 

Епископы Русской православной церкви